En linguistique, un infixe est un type d'affixe qui est placé au milieu d'un mot pour en former un nouveau. Il est placé au milieu d'un morphème, la racine, contrairement à un interfixe qui, lui, est inséré entre deux autres morphèmes.

 En mathématiques, une notation infixée est une notation mathématique dans laquelle l'opérateur est situé entre les opérandes.

Affixe